Mistrzostwa Polski w Curlingu 2018 rozegrane zostały w dniach 2-4 marca 2018 roku w Warszawie (kobiety) oraz w dniach 13-15 kwietnia 2018 roku w Opolu (mężczyźni). Turniej kwalifikacyjny mężczyzn odbył się w Warszawie w dniach 9-11 marca. W rywalizacji łącznie uczestniczyło 26 drużyn (8 kobiecych i 18 męskich).

W rywalizacji kobiet złote medale zdobyły zawodniczki POS Curling Team Łódź (skip Marta Szeliga-Frynia), które w finale pokonały AZS Gliwice Petardy (skip Elżbieta Ran) 5:3. Łodzianki obroniły tym samym tytuł sprzed roku. Na najniższym stopniu podium stanęła drużyna AZS Gliwice Team Pluta (skip Marta Pluta). Rywalizację mężczyzn wygrali zawodnicy AZS Gliwice Ogień (skip Tomasz Bosek), którzy w finale pokonali 9:4 ubiegłorocznych triumfatorów, ŚKC Marlex (skip Bartosz Dzikowski). Brązowe medale przypadły drużynie SCC Sopot Curling Team (skip Borys Jasiecki).

Medalistki i medaliści mistrzostw uzyskali prawo do uczestnictwa w jesiennych turniejach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Europy 2018 (grupa B).

Eliminacje 
Z uwagi na liczbę zgłoszeń, rozegrano wyłącznie kwalifikacje do turnieju finałowego mężczyzn. O sześć wolnych miejsc rywalizowało dwanaście drużyn, które podzielone zostały na trzy grupy (A-C). Bezpośredni awans do turnieju finałowego uzyskali ich zwycięzcy oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc. Pozostałe osiem drużyn zostało sklasyfikowanych w grupie D według liczby uzyskanych punktów na miejscach 5-12, po czym rozegrano baraże 5 vs 12, 6 vs 11, 7 vs 10, 8 vs 9, a dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny uzupełniły stawkę finalistów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baraże 
11 marca 2018; 16:30

11 marca 2018; 16:30

11 marca 2018; 20:00

11 marca 2018; 20:00

Do turnieju finałowego awansowały MCC Stolarek i WKSG Wars.

Turniej finałowy

Kobiety

Drużyny

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Baraże o awans do półfinału 
3 marca 2018; 20:00

3 marca 2018; 20:00

Półfinały 
4 marca 2018; 9:00

4 marca 2018; 9:00

Mecze o miejsca

Mecz o 7. miejsce 
4 marca 2018; 12:30

Mecz o 3. miejsce 
4 marca 2018; 16:00

Finał 
4 marca 2018; 16:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Drużyny

Faza grupowa

Baraże o awans do półfinału 
15 kwietnia 2018; 9:30

15 kwietnia 2018; 9:30

Półfinały 
15 kwietnia 2018; 12:45

15 kwietnia 2018; 12:45

Mecze o miejsca

Mecz o 5. miejsce 
15 kwietnia 2018; 12:45

Mecz o 3. miejsce 
15 kwietnia 2018; 16:00

Finał 
15 kwietnia 2018; 16:00

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 

 
Regulamin turnieju kwalifikacyjnego mężczyzn
 
Regulamin turnieju finałowego kobiet
 Turniej finałowy mężczyzn w portalu Curling Event
Regulamin turnieju finałowego mężczyzn

 Sezon 2017/2018 w curlingu

2018
2018 w curlingu
2018 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Opolu